Лу́пче-Са́вино:
 Лупче-Савино (река) — река в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Лупче-Савино (посёлок) — военный городок в Кандалакшском районе Мурманской области.